

Informatique et électronique 
 NPU est un acronyme pour l' (Puce d'accélération de réseaux de neurones).
 NPU est un acronyme pour l' (processeur réseau)

Divers 
 Northwestern Polytechnic University (NPU) est une université en Californie, aux États-Unis d'Amérique.
 Unités de protection de la plaine de Ninive (NPU, ) est une unité militaire chrétienne en Irak.
 Le Dynamo-NPU Kiev, une équipe de basket-ball d'Ukraine.